Bondscoach ist die niederländische Bezeichnung für den Trainer einer niederländischen Nationalmannschaft. Bei der niederländischen Fußballnationalmannschaft ist seit dem 21. Juli 2021 Louis van Gaal Bondscoach, sein Vorgänger war Frank de Boer. Es ist die dritte Amtszeit von Louis van Gaal nach 2000 bis 2002 und 2012 bis 2014.

„Bond“ bedeutet Bund, Bündnis oder Verband. Übersetzt ins Deutsche bedeutet „Bondscoach“ Verbandstrainer. Allerdings benutzen die deutschen Sportjournalisten meist das niederländische Äquivalent und verzichten auf eine Übersetzung des Begriffs.

Nationaltrainer im Fußball seit 1905 

Die Ziffern ohne Klammern zeigen die Gesamtzahl der jeweiligen Spiele eines Trainers an. Wenn ein Trainer mehrfach berufen wurde, sind zusätzlich in Klammern die Anzahl der Spiele der jeweiligen Amtszeit angegeben.Die Daten der Amtszeiten beziehen sich auf dem Zeitraum zwischen dem ersten bis zum letzten Länderspiel.

Einzelnachweise 

Fußball (Niederlande)